Princezna Bilkis Begum (* 17. dubna 1932) je bývalá afghánská princezna.

Byla dcerou krále Muhammada Záhira Šáha a královny Humajry Begum. V roce 1951 se provdala za Sardara Abdula Waliho Chána.

Vystudovala školu Maláli v Kábulu.

V roce 1959 ona a její matka královna podpořily výzvu premiéra Muhammada Dáúda Chána, aby si ženy dobrovolně sundaly závoj. Byla to velká událost v historii žen v Afghánistánu a byla to také záměrná součást tehdejší emancipační politiky Dáúdovy vlády. Tento krok byl pečlivě připravován. V roce 1957 byly v Rádiu Kábul představeny dělnice, na Asijskou ženskou konferenci v Káhiře byly vyslány delegátky a v roce 1958 bylo zaměstnáno čtyřicet dívek ve vládní továrně na keramiku. Když se toto nesetkalo s protesty, vláda rozhodla, že je čas na tento velmi kontroverzní krok. V srpnu 1959 se proto druhý den svátku Džeshyn objevily v královské lóži na vojenské přehlídce královna Humajra a princezna Bilkis spolu s manželkou premiéra Zaminou Begum (její teta z otcovy strany) odhalené.

Její otec byl sesazen v roce 1973.

Potomstvo 

 Princezna Humajra Begum
 Princezna Wana Begum
 Princezna Majana Chánum

Předkové

Reference 

Barakzajové
Afghánské princezny
Dcery králů
Narození 17. dubna
Narození v roce 1932
Narození v Kábulu
Žijící lidé
Ženy